Boncourt (Zwitserland), een Zwitserse gemeente

 Boncourt (Aisne)
 Boncourt (Eure)
 Boncourt (Eure-et-Loir)
 Boncourt (Meurthe-et-Moselle)
 Boncourt (Pas-de-Calais), voormalige gemeente, nu deel van Fléchin
ook:
Boncourt-le-Bois,  Côte-d'Or
Boncourt-sur-Meuse,  Meuse